William Curtis Brangwyn (1837-1907), Brits ontwerper in neogotische stijl
Frank Brangwyn (1867-1956), Brits kunstenaar

en ook:
Brangwyn museum, een museum in Brugge, zie Arentshuis